Тревор Дэйли (; 9 октября 1983) — бывший профессиональный канадский хоккеист, выступавший на позиции защитника. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Завершил карьеру игрока после сезона 2019/20.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2016, 2017);
 23 декабря 2018 провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Статистика

Клубная карьера

Международная карьера

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Даллас Старз»